Ниже представлен список горных вершин Южной Осетии.
 Самая высокая точка Южной Осетии — гора Халаца в составе Большого Кавказа (3938 м).